Viira (Kaarma), voormalige plaats in de Estlandse gemeente Kaarma
 Viira (Luunja), plaats in de Estlandse gemeente Luunja
 Viira (Muhu), plaats in de Estlandse gemeente Muhu
 Viira (Räpina), plaats in de Estlandse gemeente Räpina
 Viira (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa